Álvaro Fernández peut désigner :
 Álvaro Fernández (?-?), un navigateur et explorateur portugais du  ;
 Álvaro Fernández (1985-), un footballeur international uruguayen.
 Álvaro Fernández (1998-), un footballeur espagnol.